Дэ́ниел (Дэ́нни) Бе́нджамин Ке́йлифф (; , Монтклэр, Калифорния, США) — американский футболист, защитник.

Карьера

Университетский футбол 
Два года, в 1998—1999, Кейлифф отучился в Мэрилендском университете в Колледж-Парке по специальности «История» и играл за университетскую футбольную команду.

Клубная карьера 
Оставив университет после второго года обучения, 16 декабря 1999 года Кейлифф подписал контракт с MLS по программе .

6 февраля 2000 года на Супердрафте MLS Кейлифф был выбран под шестым номером клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». Его профессиональный дебют состоялся 8 апреля 2000 года в матче команды Pro-40 в  против «Сан-Диего Флэш». За «Лос-Анджелес Гэлакси» он дебютировал 20 мая 2000 года в матче против «Ди Си Юнайтед». 17 июня 2000 года в матче против «Тампа-Бэй Мьютини» забил свой первый гол в профессиональной карьере, за что был назван игроком недели в MLS. По итогам сезона 2000 Кейлифф номинировался на звание новичка года в MLS, но в финальной тройке претендентов занял последнее место. 6 апреля 2001 года подписал новый многолетний контракт с MLS. 27 октября 2001 года в финале Открытого кубка США «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 2:1 благодаря «золотому голу», забитому Кейлиффом. Кейлифф был отобран для участия в Матче всех звёзд MLS 2003, в котором звёздам MLS противостоял мексиканский «Чивас де Гвадалахара». В 2004 году вновь попал на Матч всех звёзд, но не смог сыграть в нём из-за травмы.

В марте 2005 года приобрести Кейлиффа пытался «Нью-Инглэнд Революшн», но 23 марта 2005 года он был продан в «Сан-Хосе Эртквейкс» за распределительные средства. Дебютировал за «Сан-Хосе» 25 мая 2005 года в матче против «Колорадо Рэпидз». 27 августа 2005 года в матче против своего бывшего клуба «Гэлакси» забил свой первый гол за «Квейкс». По итогам сезона 2005 Кейлифф был включён в символическую сборную MLS.

С конца ноября 2005 года Кейлифф находился на просмотре в клубе чемпионата Дании «Ольборг» и в начале декабря 2005 года подписал с ним 2,5-летний контракт, вступавший в действие со следующего года. В Суперлиге он дебютировал 12 марта 2006 года в матче против «Хорсенса». 27 мая 2007 года в матче против «Оденсе» забил свой первый гол в чемпионате Дании. Перед окончанием срока его контракта «Ольборг» предложил Кейлиффу продление договора на один год с понижением зарплаты, но игрок хотел двухлетний контракт без урезания жалования.

Летом 2008 года Кейлифф перешёл в «Мидтьюлланн», подписав четырёхлетний контракт. За «Мидтьюлланн» дебютировал 17 июля 2008 года в матче квалификации Кубка УЕФА 2008/09 против валлийского «Бангор Сити». 31 мая 2009 года в матче против «Брондбю» забил свой первый гол за «». В конце 2009 года Кейлифф покинул «Мидтьюлланн».

3 декабря 2009 года новая франшиза MLS «Филадельфия Юнион» выкупила права на Кейлиффа в лиге у «Хьюстон Динамо» за распределительные средства. Клуб официально подписал игрока 21 января 2010 года. 25 марта 2010 года Кейлифф участвовал в инаугуральном матче «Филадельфии Юнион», соперником в котором был «Сиэтл Саундерс», в качестве капитана команды. 19 марта 2011 года в матче первого тура сезона против «Хьюстона» забил свой первый гол за «Филадельфию».

17 мая 2012 года Кейлифф был обменян в «Чивас США» на Майкла Лахуда и распределительные средства. За «Чивас» дебютировал 19 мая 2012 года в лос-анджелесском дерби против «Гэлакси». 28 июля 2012 года в матче против «Портленд Тимберс» забил свой первый гол за «Чивас». По окончании сезона 2012 «Чивас США» не продлил контракт с Кейлиффом.

14 декабря 2012 года во втором этапе Драфта возвращений MLS Кейлифф был выбран клубом «Торонто» и стороны сразу же согласовали условия контракта. За «» он дебютировал 2 марта 2013 года в матче первого тура сезона против другого канадского клуба «Ванкувер Уайткэпс». 12 июля 2013 года Дэнни Кейлифф объявил о завершении футбольной карьеры.

Международная карьера 
В составе сборной США до 17 лет Кейлифф принимал участие в юношеском чемпионате мира 1997 в Египте.

Кейлифф был включён в состав сборной США до 20 лет на молодёжный чемпионат мира 1999 в Нигерии. 5 апреля 1999 года в матче первого тура группового этапа молодёжного мундиаля против сверстников из Англии забил гол, принёсший американцам выигрыш с минимальным счётом.

В составе сборной США до 23 лет Кейлифф принимал участие в Панамериканских играх 1999, завоевав бронзовую медаль.

Кейлифф был включён в состав футбольной сборной США на Олимпийские игры 2000. 19 сентября 2000 года в матче последнего тура группового этапа футбольного турнира игр против олимпийской сборной Кувейта забил гол.

Первый вызов в основную сборную США Кейлифф получил на товарищеский матч со сборной Мексики 25 октября 2000 года.

Был включён в состав на Золотой кубок КОНКАКАФ 2002. 19 января 2002 года в матче первого тура группового этапа кубка против сборной Южной Кореи дебютировал за сборную США.

Летом 2003 года с перерывом в полмесяца принимал участие в Кубке конфедераций 2003 и Золотом кубке КОНКАКАФ 2003.

13 марта 2004 года в товарищеском матче со сборной Гаити забил свой первый гол за сборную США.

Принимал участие в Кубке Америки 2007.

Принимал участие в Кубке конфедераций 2009.

Был включён в предварительную заявку сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2009, но в окончательный состав не попал.

Достижения 
 
  «Лос-Анджелес Гэлакси»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2002
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2002
 Обладатель Открытого кубка США: 2001
  «Сан-Хосе Эртквейкс»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2005
  «Ольборг»
 Чемпион Дании: 2007/08
  сборная США до 23 лет
 Бронзовый призёр Панамериканских игр: 1999
  сборная США
 Серебряный призёр Кубка конфедераций: 2009
 Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2002
 Бронзовый призёр Золотого кубка КОНКАКАФ: 2003
 
 Член символической сборной MLS: 2005
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2003

Статистика

Клубная статистика 

 Источники: worldfootball.net, SoccerStats.us

Международная статистика 

 Голы за сборную

 Источник: National Football Teams

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Датского футбольного союза
 Профиль на сайте SuperStats
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Торонто»